Симфония № 6 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 6 (Антонин Дворжак) (1881)
 Симфония № 6 (Густав Малер) („Трагична“, 1906)
 Симфония № 6 (Дмитрий Шостакович) (1939)
 Симфония № 6 (Лудвиг ван Бетховен) („Пасторална“, 1800)
 Симфония № 6 (Пьотър Чайковски) (1893)
 Симфония № 6 (Сергей Прокофиев) (1947)
 Симфония № 6 (Александър Глазунов) (1896)